Alnor ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Alnor (1891–1940), deutscher Geschichtsdidaktiker und Hochschullehrer 
 Walter Alnor (1892–1972), deutscher Jurist und Landrat
 Peter Christian Alnor (1920–2007), deutscher Chirurg in Braunschweig